Mazelle ist der Familienname von:

 Eduard Mazelle (1862–1925), Meteorologe
 Kym Mazelle (* 1960), amerikanische Sängerin